Zygmunt Poniatowski (1911–1975) – polski duchowny
 Zygmunt Poniatowski (1923–1994) – polski religioznawca